Климов (Климів), Клі́мов (правильніше — «Климов») — російське прізвище, утворене від Клим — народної форми канонічного імені Климент. Відомі носії:

Чоловіки 
 Климів Іван Степанович (1909—1942) — крайовий провідник на північно-західних українських землях (ПЗУЗ), міністр політичної координації в Українському Державному Правлінні, генерал-політвиховник УПА (посмертно).

 Климов Анатолій Іванович (1924—1994) — український кінооператор.
 Климов Анатолій Олексійович (1948—2020) — український історик, професор, ректор, заслужений працівник освіти України.
 Климов Анатолій Петрович (1936—2017) — український живописець та графік, заслужений художник України.
 Климов Артем Дмитрович (1996—2022) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Климов Валерій Олександрович ( 1931) — радянський скрипаль, педагог, Народний артист СРСР (1989).
 Климов Віталій Вікторович (* 1966) — український музичний продюсер та кліпмейкер.
 Климов Володимир Васильович (1889 — ?) — український скульптор.
 Климов Володимир Якович (1892—1962) — радянський учений в галузі авіаційного моторобудування, конструктор авіаційних двигунів, генерал-майор, академік АН СРСР. Двічі Герой Соціалістичної Праці. Лауреат чотирьох Сталінських премій.
 Климов Вячеслав Валерійович ( 1975) — український підприємець і громадський діяч, співзасновник компанії «Нова Пошта», президент Спілки українських підприємців (СУП).
 Климов Дмитро Дмитрович (1850—1917) — піаніст, педагог.
 Климов Елем Германович (1933—2003) — радянський кінорежисер. Народний артист Російської Федерації (1997). Перший секретар правління СК СРСР (у 1986—1988 рр.).
 Климов Євген Дмитрович (* 1994) — російський стрибун на лижах з трампліна, майстер спорту Росії, учасник зимових Олімпійських ігор 2014 і 2018 років.
 Климов Іван Фролович (1903—1991) — радянський державний діяч, 1-й заступник голови Ради міністрів Білоруської РСР. Депутат Верховної ради Білоруської РСР 2—10-го скликань. Депутат Верховної ради СРСР 4—6-го скликань.
 Климов Микола Семенович (1947—2017) — радянський футболіст, що виступав на позиції нападника у складі сімферопольської «Таврії» та низки інших клубів.
 Климов Михайло Георгійович (1881—1937) — російський хоровий диригент, педагог.
 Климов Олександр Васильович (* 1934) — публіцист, поет, художник, член Національної спілки журналістів України.
 Климов Олександр Гнатович (1898—1974) — український та російський диригент і педагог, заслужений діяч Таджицької РСР, заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Климов Олександр Іванович (1919 — ?) — радянський казахський діяч, секретар ЦК КП Казахстану. Депутат Верховної ради Казахської РСР 7—9-го скликань.
 Климов Олександр Петрович (1914—1979) — голова правління Центроспілки СРСР. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1956—1979 роках. Депутат Верховної Ради СРСР 7—9-го скликань.

 Клімов Анатолій Якович (1898 —1970) — радянський дипломат та розвідник. Консул СРСР у Львові. Кандидат історичних наук (1945).
 Клімов Борис Вікторович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Клімов Василь Ігорович (1986) — український футболіст.
 Клімов Георгій Олексійович (* 2000) — український футболіст, воротар «Гірник-Спорту».
 Клімов Григорій Петрович (1918—2007) — російсько-американський письменник-перебіжчик, журналіст, редактор.
 Клімов Леонід Михайлович (1953) — український політик і підприємець. Народний депутат України 4-7 скликань.
 Клімов Роман Робертович (1989—2017) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Клімов Сергій Борисович (* 1965) — генерал-лейтенант Збройних сил України.
 Клімов Сергій Олександрович (* 1979) — російський шахіст, гросмейстер.
 Клімов Федот Іванович (1894—1988) — садовод-мічурінець.

Жінки 
 Климова Ірина Борисівна (нар. 1952) — відомий радянський і український художник і мистецтвознавець, музейний працівник, директор музею Шолом-Алейхема (з 2008 року).
 Климова Ірина Михайлівна (нар. 1967) — російська актриса і співачка.
 Климова Катерина Олександрівна (* 1978) — російська актриса.
 Климова Наталя Генрихівна (* 1951) — українська баскетболістка, олімпійська чемпіонка.
 Климова Олександра Іванівна (1921—2005) — радянська, білоруська, російська та українська актриса театру і кіно, педагог, громадський діяч. Народна артистка СРСР.
 Клімова Анастасія Миколаївна (* 1994) — українська футболістка та футзалістка, воротарка. Майстер спорту СРСР.

Див. також 
 Климов (Бєлгородська область)
 Климов Завод

Примітки 

Російські прізвища